Finamex Pré-Embarque e o Finamex Pós-Embarque dois novos produtos criados com a finalidade de dar à indústria nacional de bens de capital condições de competir no mercado externo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O Finamex Pré-Embarque financia produção de bens de capital destinado à exportação, sendo operacionalizada através de agentes financeiros do FINAME. Instituido em janeiro de 1991, seu objetivo é estender ao comércio exterior os serviços tradicionalmente prestados pelo BNDES para a comercialização, no mercado interno, de produtos fabricados pela indústria nacional de máquinas e equipamentos.

O Finamex Pós-Embarque, lançado em setembro de 1991, oferece aos fabricantes de bens de capital um mecanismo de crédito agíl e sistemático. Seu objetivo é refinanciar as exportações das indústrias brasileiras de bens de capital, mediante o desconto de títulos e documentos representativos das respectivas transações no exterior. Essa linha também é operacionalizada através dos agentes financeiros do Finame.

Economia do Brasil